Owens bezeichnet
 Owens (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort
 Owens-Illinois (ehemals Owens Bottle Company), US-amerikanischer Glashersteller

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Owens (Alabama)
 Owens (Arkansas)
 Owens (Delaware)
 Owens (Missouri)
 Owens (New Jersey)
 Owens (North Carolina)
 Owens (Ohio)
 Owens (South Carolina)
 Owens (Texas)
 Owens (Virginia)
 Owens Corners (Pennsylvania)
 Owens Cross Roads (Alabama)
 Owens Crossroad (South Carolina)
 Owens Mills (New York)
 Owens Wells (Mississippi)

Geografische Objekte:
 Owens Lake
 Owens River
 Owens Valley

Siehe auch:
 Ouwens
 Ovens
 Owen (Begriffsklärung)
 Owens & Minor